Bundestagswahlkreis Köln steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Köln I
 Bundestagswahlkreis Köln II
 Bundestagswahlkreis Köln III
 Bundestagswahlkreis Köln IV

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Leverkusen – Köln IV